Stazione di Berlino-Tegel – stazione ferroviaria di Berlino
 Stazione di Tegel (oggi Alt-Tegel) – stazione della metropolitana di Berlino